La novia (pel·lícula de 1955), pel·lícula argentina dirigida per Alberto D'Aversa
 La novia (pel·lícula de 1961), pel·lícula argentina dirigida per Ernesto Arancibia
 La novia (pel·lícula de 2015), pel·lícula espanyola dirigida per Paula Ortiz Álvarez